Franck Picci est un musicien  et compositeur français, né le  à Montpellier.

Il s'est spécialisé dans la basse fretless (aussi appelée basse sans frettes) mais n'a pas abandonné pour autant le groove et le slap, éléments incontournables de ses premiers amours, funk et jazz fusion.

La curiosité n’a de cesse de le transporter vers de nouvelles couleurs musicales. Cette ouverture d’esprit, Franck Picci la cultive, car elle lui permet, au fil des années, de faire des rencontres inattendues, le conduisant à des séances d’enregistrement, le menant à des voyages scéniques sur les routes de France et d’Europe, sur les chemins des clubs autant que des festivals. Si sa quête est multiple, elle n’en reste pas moins accompagnée d’envie de sensibilité, de désir de recherche, en bref, de créations originales. Là où on rêve son intégrité, Franck le vit par ses choix.

Il s’applique aussi à « rendre service à la musique » tout en conservant sa personnalité. En résulte son premier album Strings (sortie en 2004 chez Cristal Records/Harmonia Mundi), dont il est le compositeur et l’arrangeur, qui sonne aux confins de son amour partagé pour le groove du funk et l’harmonie du jazz. Il y fusionne toutes ses affinités, afin d’arriver à son identité musicale. Une expérience unique qu’il a partagée avec des musiciens qu’il affectionne, tels le batteur Jeff  Ludovicus ou le saxophoniste Alain Debiossat.

Le choix de la basse trouve ici son origine. Ce son singulier et particulier qu’il a découvert tout d’abord en autodidacte puis au Centre Musical et Créatif de Nancy, il le développe avec sa sensibilité et sa technique à toute épreuve. Mais l’essentiel est ailleurs : son instrument est lui, il vibre et chante sous ses doigts de façon organique, se servant de l’électrique pour propager le courant des émotions.

Parcours
D’abord mélomane curieux, puis bassiste autodidacte jusqu’en 1991 où il part étudier la musique sous toutes ses formes au Centre Musical et Créatif de Nancy. Il enseigne la basse, le rythme, l’harmonie et l’improvisation à Toulouse et à Agen de 1993 à 1999, puis à Paris où il s’installe pour différents projets artistiques.

Depuis 1993, il écume les scènes, les clubs et les studios d’enregistrement un peu partout en France et en Europe, explore différents univers musicaux en se produisant avec entre autres : Alain Debiossat, Jean-Marie Averseng, Jeff Ludovicus, Francis Arnaud, Hervé Samb  (Jazz, Afro, Fusion), Jacques Higelin  (chanson française), Ketzaco  (Funk), Marienne De Castro  (Samba, Brésil), Compagnie Pierre Debauche  (Théâtre musical, compositeur et arrangeur), Franck Picci Group  (Jazz Contemporain).

Il compose, réalise et produit l’album Strings  sous le Label Cristal Records/Harmonia Mundi en 2004. En 2005, il enregistre l’album Rue Nocturne avec le groupe Jael  (Lyrique, Jazz, Urbain) et l’album Des Amours avec le chanteur Pascal MG  (Chanson Française) en tant que bassiste, percussionniste et arrangeur, se produit en concert et radio lors de plusieurs tournées en Suisse avec les deux formations. En 2008/2009, série de concerts-jam avec la chanteuse Sonia Cat-Bero. 2011, nouvel album "Autour de Miles" et concerts avec le trio Lofficial-Picci-Affre (label AMJA).

Discographie sélective
Le Clan Lakassagne, « Tous les goûts »  Toulouse (chanson française, 1995) 
Compagnie Pierre Debauche, « Rue des gamins incomparables » Agen (comédie musicale, 1997)
Bilboquet, « Bilboquet »  Studio Damien à Boulogne–Billancourt (afro jazz, 1999),  d’arrangement festival Jazz à St –Cloud.
Au commencement était le verbe, « Qui donne le la ? » Studio Guillaume Tell à Suresnes (funk jazz rap, 2000),  du jury et prix du public au festival Chorus Hauts-de-Seine.
Manifesto, « Amok » Studio la Seine à Paris  (funk rock fusion, 2002)
Franck Picci Group, « Strings » (Label Cristal Records) Studio Aladin à Vigneux-sur-Seine (jazz contemporain, 2003)
Jael, « Rue nocturne » (Label Disque Office)  Klangstudio à Mannheim, Allemagne (lyrique jazz urbain, 2005) 
Pascal MG, « Des amours » Studio Aladin à Vigneux-sur-Seine (chanson française, 2006)
Tchékhov Jazz, Paris (jazz, 2006)
On Saturn, Paris (nu jazz, 2008)
Tristan Lofficial/ Franck Picci/ Cédric Affre "Autour de Miles" (Label AMJA Production) (Jazz, 2011)

Tournée sélective 
Illicit (funk jazz) (festivals, clubs 1993-1994)
Ketzaco, (funk)  (festivals, clubs 1994-1996)
Compagnie Pierre Debauche, (comédie musicale) Théâtre du Jour, Toulouse, Agen, Festival de Bergerac, Théâtre national de Lille, Théâtre royal de Namur (Belgique) (1997-1998)
Jacques Higelin (1998)
Marienne de Castro, (Samba) tournée Illuminada avec la chanteuse brésilienne (Bahia) (1998)
APA trio, (jazz) Festival de jazz d’Aiguillon, d’Albi, Toulouse, Troie, Paris (le petit opportun, Baiser Salé)  (1998 -2001)
Au commencement était le verbe, (funk jazz rap) Paris (Batofar, La Scène, Sentier des Halles), Clichy (Théâtre Rutebœuf) (2000 -2001)
Franck Picci Group, (jazz) Paris (Sunset, Duc des lombards, Trianon, Triptyque) Festival de Jazz d’Aiguillon, Agen, Toulouse, Faro (Portugal), Dusseldorf  (Allemagne) (2002 -2004)
Jael (lyrique jazz urbain) Tournée festival et théâtre en Suisse (Genève, Lausanne, Montreux, Fribourg, Lucerne, Fontainemelon, Neuchâtel, Lutry)   (2005)
Stéphane Ducassé Latin Jazz 5tet (latin-jazz) (2004-2007)
Sonia Cat-Bero (jazz vocal jam) (2008-2009)
Lofficial Picci Affre (Jazz, 2011...)

Liens externes
Site officiel
Chronique en ligne

Bassiste de funk
Bassiste français de jazz
Bassiste français de rock
Bassiste de musique latine
Compositeur français
Naissance en mai 1971
Naissance à Montpellier